Martin Bugge Urianstad (né le  à Stavanger) est un coureur cycliste norvégien, membre de l'équipe Uno-X Pro.

Biographie 

Martin Bugge Urianstad commence sa carrière de coureur cycliste au Stavanger Sykleklubb. 

En 2020, il devient champion de Norvège sur route dans la catégorie espoirs, devant Anders Halland Johannessen et Andreas Leknessund.

Palmarès 
 2016
 Ringerike Grand Prix juniors
 2017
  de l'Arctic Race juniors
  du Ringerike Grand Prix juniors
 2018
  du Ronde van Vestkant
 2019
  du championnat de Norvège du critérium
  du Tour Te Fjells
  de la Coupe de Norvège
 2020
  Champion de Norvège sur route espoirs''
 2022
  Champion de Norvège du critérium

Classements mondiaux

Notes et références

Liens externes 

Coureur cycliste norvégien
Naissance en février 1999
Naissance à Stavanger